Képregény
Célpont (Bullseye) – Marvel Comics képregényszereplő
Filmművészet
Célpont (Target) – 1985-ben bemutatott amerikai thriller
A célpont (Hunted) – 2012-ben indult brit akciófilm-sorozat
Média
Célpont, a Hír TV oknyomozó műsora 2005-2018 között